Gluud ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Gluud (1875–1913), deutscher Kapitän und Luftschiffkommandant
 Wilhelm Gluud (1887–1936), deutscher Chemiker